Saint-Girons steht für eine Verwaltungseinheit in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Girons, Département Ariège

französische Gemeinden:
 Saint-Girons. Département Ariège
 Saint-Girons-d’Aiguevives, Département Gironde
 Saint-Girons-en-Béarn, Département Pyrénées-Atlantiques
 Vielle-Saint-Girons, Département Landes